Palombella ist der Familienname folgender Personen:

 Giacomo Palombella (1898–1977), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Mateta
 Massimo Palombella (* 1967), italienischer Geistlicher, Leiter des Chors der Sixtinischen Kapelle